El Cedro – comune (corregimiento) del distretto di Macaracas, Repubblica di Panama
 El Cedro – comune (corregimiento) del distretto di Los Pozos, Repubblica di Panama